Baraca - Conceito do islamismo
Baraka (Mortal Kombat) - personagem do videogame.
Baraka (filme) - documentário dirigido por Ron Fricke.

Desambiguação